Wolfgang Maaß oder Wolfgang Maass ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Maaß (Redakteur) (* 1955), deutscher Wirtschaftsjurist, Journalist und Verleger
 Wolfgang Maaß (Wirtschaftswissenschaftler), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Wolfgang Maaß (Mathematiker), Mathematiker  
 Wolfgang Siegfried Gunther Maass (* 1929), deutscher Botaniker